fictief Kasteel Molensloot
 Molensloot (Spaarnwoude), een oppervlakte bij Spaarnwoude
 Molensloot (De Friese Meren), een kanaal in de provincie Friesland.